Type 31 (cannone campale) – cannone campale giapponese
 Type 31 (cannone da montagna) – cannone da montagna giapponese